Hrejhowe () – osiedle na Ukrainie, w obwodzie mikołajowskim, w rejonie mikołajowskim. W 2001 liczyło 1422 mieszkańców.

Przypisy 

Wsie w obwodzie mikołajowskim